Луистаун има више значења:
 Луистаун (Охајо)
 Луистаун (Мисури)
 Луистаун (Монтана)
 Луистаун (Пенсилванија)